Реверси (другое название — оте́лло) — настольная игра для двух человек на доске 8 на 8 клеток.

Правила 
В игре используется квадратная доска размером 8 × 8 клеток (все клетки могут быть одного цвета) и 64 специальные фишки, окрашенные с разных сторон в контрастные цвета, например, в белый и чёрный. Клетки доски нумеруются от верхнего левого угла: вертикали — латинскими буквами, горизонтали — цифрами (по сути дела, можно использовать шахматную доску). Один из игроков играет белыми, другой — чёрными. Делая ход, игрок ставит фишку на клетку доски «своим» цветом вверх.

В начале игры в центр доски выставляются 4 фишки: чёрные на d5 и e4, белые на d4 и e5.

 Первый ход делают чёрные. Далее игроки ходят по очереди.
 Делая ход, игрок должен поставить свою фишку на одну из клеток доски таким образом, чтобы между этой поставленной фишкой и одной из имеющихся уже на доске фишек его цвета находился непрерывный ряд фишек соперника, горизонтальный, вертикальный или диагональный (другими словами, чтобы непрерывный ряд фишек соперника оказался «закрыт» фишками игрока с двух сторон). Все фишки соперника, входящие в «закрытый» на этом ходу ряд, переворачиваются на другую сторону (меняют цвет) и переходят к ходившему игроку.
 Если в результате одного хода «закрывается» одновременно более одного ряда фишек противника, то переворачиваются все фишки, оказавшиеся на тех «закрытых» рядах, которые идут от поставленной фишки.
 Игрок вправе выбирать любой из возможных для него ходов. Если игрок имеет возможные ходы, он не может отказаться от хода. Если игрок не имеет допустимых ходов, то ход передаётся сопернику.
 Игра прекращается, когда на доску выставлены все фишки или когда ни один из игроков не может сделать хода. По окончании игры проводится подсчёт фишек каждого цвета, и игрок, чьих фишек на доске выставлено больше, объявляется победителем. В случае равенства количества фишек засчитывается ничья.

Основы стратегии 

Реверси является стратегической игрой, схожей с шашками и шахматами. Так же как и в шахматах, принято разделять партию на три части: дебют (начало), миттельшпиль (середина игры) и эндшпиль (концовка). Однако, в отличие от шахмат, количество возможных дебютов здесь намного меньше, и все они легко запоминаются. Все сколько-либо серьёзные игроки знают дебюты на 5-6 ходов вперёд, чтобы избежать заведомо проигрышных ходов на данной стадии. Миттельшпиль, пожалуй, является наиболее «свободной» и одновременно сложной частью игры, когда положение можно либо упрочить, либо изменить в свою пользу. Несмотря на это, многие, казалось бы, проигранные в миттельшпиле партии обретают новые качества при вступлении в конечную стадию игры — эндшпиль. Золотое правило концовки — не спешить и считать. Считать принято фишки, которые результируют конечный исход игры для конкретной тактики. Естественно, количество исходов зависит от того, с какого хода начинать считать, и именно поэтому компьютеры играют намного лучше людей — они могут позволить себе просчитать все возможные варианты (их, по компьютерным меркам, немного) и всегда выбирают тот, при котором минимизируется результат человека и максимизируются очки компьютера.

Существует достаточно много различных стратегий игры в реверси, и выбор определяется уровнем подготовки и наклонностями игрока. Простейшей для новичков может быть игра за захват угловых клеток доски, которые впоследствии уже невозможно «перекрасить» в другой цвет, и последовательное занятие доски от углов. Более продвинутой тактикой считается ограничение возможных ходов противника: создаётся позиция, в которой противнику остаются только устраивающие игрока ходы, и игра проходит в удобном для игрока русле. Как правило, большинство японских мастеров отличается именно этой, отточенной до совершенства, тактикой. Ещё более продвинутой тактикой является тактика «темпов» (), которую можно охарактеризовать правилом «отними у противника его самые выгодные ходы и сделай их своими». Данная стратегия требует, однако, чрезвычайно сильного «чувства позиции».

И всё же, несмотря на наличие разработанных стратегических принципов, наиболее важной частью успеха является опыт. Только опыт даёт стабильность, с которым приходит ощущение понимания игры и её тонкостей.

Познакомиться подробнее со стратегией и тактикой игры можно по книге Брайана Роуза «Отелло: минута на обучение… вся жизнь на совершенствование».

История 
Игра была изобретена в Великобритании в 1880 году и пользовалась большой популярностью, но впоследствии была забыта. Однако есть упоминания, что в игру играли и раньше. В донесениях графа де Бальмена от 1816 года, который был приставлен к Наполеону во время заточения последнего на острове Святой Елены, а также в дневниках графа де Лас Каза, его конфидента, упоминается, что опальный император любил играть в реверси. Возродили игру в Японии, где она в 1971 году под названием отелло вновь стала популярна. С 1977 года ежегодно проводятся .

Чемпионаты мира

Реверси и компьютеры 

В настоящее время выпущено много компьютерных программ для игры в реверси, в том числе и для игры в режиме онлайн. Для компьютера эта игра является достаточно простой, и хорошие программы без особого труда обыгрывают даже чемпионов среди людей. Данное качество достигается на данном этапе развития техники алгоритмом альфа-бета отсечения, с использованием большой базы данных уже прошедших партий.

В конце 1980-х годов Ли Кайфу и Санджой Махаджан создали программу BILL по игре в Отелло, используя байесовское обучение. Она достигла уже достаточной силы по сравнению с более ранними программами. 

В 1997 году Программа Logistello обыграла чемпиона мира Такэси Мураками 6:0.

В игре существует порядка 1028 позиций и около 1058 возможных партий.

Варианты реверси

Реверси n × n 
Игра на поле n × n клеток. От игры 8 × 8 отличается тем, что фишки одного цвета в начале игры ставятся не в шахматном порядке, а рядом. Существуют варианты реверси с размером поля 10 × 10 и больше. Они не отличаются от обычных ничем, кроме размера поля.

Варианты игры на поле размером меньше 8 × 8 не представляют интереса, поскольку являются детерминированными. При идеальной стратегии, на досках 4 × 4 и 6 × 6 всегда выигрывает второй игрок, то есть тот, кто ходит вторым.

Антиреверси 
Отличается от Реверси тем, что при подведении результатов игры выигрывает тот, у кого фишек меньше.

Реверси с чёрной дырой 
Отличается только тем, что одна из клеток доски (случайно выбирается в начале игры) помечается как «чёрная дыра». При этом на неё нельзя сделать ход, и фишки с одной стороны такой клетки не могут захватить фишки с другой.

Примечания

Ссылки 

 World Othello Federation
 Онлайн-учебник реверси (Олег Степанов)

 Компьютерные реализации
 Logistello — Open source
 Zebra — общий алгоритм реверси-программ

Индивидуальные виды спорта
Игры на клетчатом поле
Игры с совершенной информацией
Реверси